Pavlína Württemberská () může být:

 Pavlína Württemberská (1800–1873), württemberská královna
 Pavlína Württemberská (1810–1856), württemberská princezna
 Pavlína Württemberská (1854–1914), občanským jménem Pauline Willim („Rote Prinzessin“)
 Pavlína Württemberská (1877–1965), württemberská princezna, sňatkem kněžna zu Wied